

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Rodolfo Terlizzi, (1896-1971), fut un escrimeur italien ;
 Tony DiTerlizzi est un auteur et illustrateur américain.

Toponyme 
 Terlizzi est une ville italienne de la province de Bari, dans les Pouilles.
 La cathédrale de Terlizzi est une église catholique de la ville.
  Le diocèse de Terlizzi est un ancien diocèse avec siège à Terlizzi.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme